Гаваші () — угорське прізвище.

 Гаваші Андрій Андрійович (1939) — колишній український і радянський футболіст та спортивний діяч.
 Гаваші Олег Олодарович (1958) — український політик і дипломат.

Угорські прізвища